Ра́фтинг ( — «сплав») — спортивный сплав по горным рекам и искусственным гребным каналам на 6-, 4- и 2-местных надувных судах (рафтах).

Рафтинг в России начал бурно развиваться после того, как была проведена рекламная кампания от Camel. Тогда идею данного вида спорта подхватили и стали включать в туристские соревнования. У большинства команд не было своих рафтов, поэтому их приходилось арендовать непосредственно на соревнованиях.

Как вид спорта внесён во Всероссийский реестр видов спорта в 2003 году (номер-код 1740001411Я).
 На бурных, порожистых реках используются рафты без каркаса и уключин, и применяется канойный (см.: каноэ) способ гребли (однолопастное весло);
 В многодневных турах и для транспортировки экспедиционного груза часто используются рафты, усиленные рамой жесткости с уключинами для весел и применяется распашной способ гребли.

Рафтинг отличается от других видов водного туризма тем, что в нем широко распространен коммерческий сплав, для участия в котором не требуется никакого предыдущего опыта.

Примеры классических маршрутов:
 Катунь 1-5 к. с. — Республика Алтай;
 Чёрный Черемош 1-4 к. с. — Украина;
 Чуя 3-6 к.с. — Республика Алтай;
 Белая 1-6 к. с. — Адыгея;
 Даламан 3—5 к. с. — Турция;
 Мелен 3—4 к. с. — Турция;
 Бхоте-Кости 4—5 к. с. — Непал;
 Марсианди 4—5 к. с. — Непал;
 Белый Нил 3—5 к. с — Уганда;
 Апуримак 3—5 к. с. — Перу;
 Бзыбь 1—6 к. с. — Грузия (Абхазия)
 Дзорагет -  Армения (Лорийская область)
 Дебед 1-4 к. с  - Армения (Лорийская область)

Для рафтинга подходят реки с обилием порогов, шивер, перекатов и водопадов. Такие реки обычно находятся в горных районах или на очень рельефной местности. Как следствие, подобные районы слабо или вообще не заселены.

Маршруты для рафтинга классифицируются по шестибалльной шкале (1—6) категорий трудности. Допускаются уточнения, например: 3+ к. с. или 5- к. с. Сами препятствия также характеризуются по семибалльной шкале (0—6) категорий сложности. Аналогично маршрутам, здесь тоже допускаются уточнения: например препятствие 5++ к. с. или 4- к. с.

Рафтинг — достаточно опасное увлечение, особенно когда речь идёт о маршрутах 3-й и выше категории трудности. 

Основные опасности рафтинга представляют собой:
 преодоление мощных порогов и водопадов;
 попадания сплавляющегося в «бочки» и завалы, подводные карманы;
 получение травм, переохлаждение;
 удалённость от цивилизации и, как правило, отсутствие связи со спасательными службами.

История развития рафтинга 

Сплав по рекам — занятие, известное человеку с незапамятных времен. Имеются свидетельства того, что сотни веков до нашей эры древние народы путешествовали по рекам на каноэ. С ходом развития цивилизации по рекам сплавляли лес, на различных плавательных средствах переправлялись по горным водам золотоискатели и геологи.

В экстремальном сплаве по горным рекам наиболее заметный след оставил англичанин М. Джонс, который положил начало современным представлениям о сплаве на каяке. Им были организованы первопроходы на каяках по Голубому Нилу в Африке, реке Ориноко в Южной Америке и реке Дудх-Коси в Непале. Среди советских и российских спортсменов, сделавших немало для развития движения экстремального сплава, — плотовики В. Брежнев, В. Мустафин, В. Говор, М. Колчевников, А. Краснов, Г. Леонтьев. С их именами связано большинство первопрохождений по самым сложным рекам на территории бывшего СССР. Катамаранщики С. Кириллов, А. Волков, С. Лагода, С. Черник — признанные эксперты в области первопроходов на катамаранах по водоёмам с самыми сложными и опасными препятствиями.

Сами рафты появились во время войны во Вьетнаме, где эти плавательные средства использовались для доставки грузов по водным артериям на базы американской армии.

В СССР впервые рафты увидели на Алтае во время проведения международных соревнований «Чуя-Ралли» в 1989 году. Этот представительный форум, созвавший 350 водников со всех обитаемых континентов и полторы тысячи зрителей, стал отправной точкой российского рафтинга. В стартах приняли участие 144 экипажа судов разного класса из 14 стран мира. Экипажи из Замбии, Непала, Коста-Рики, Венесуэлы, Австрии, Новой Зеландии, США и других стран на соревнованиях выступили весьма успешно; «бронза» досталась Великобритании, «серебро» — спортсменам из Новой Зеландии, медаль высшей пробы — «золото» — спортсменам СССР.

Удивительную особенность заметил тогда главный судья соревнований М. Ю. Колчевников: превосходство зарубежных коллег в производстве снаряжения для сплава заключается не в идеях, а в технологии. Эти технологии позволили рафтам стать самым популярным средством сплава в мире.
К середине XX века сплав по горным рекам стал обособляться в отдельный вид спортивного мастерства. Стали проводиться различные «водные» фестивали, в которых участники боролись за звание лучших. К началу 90-х годов развитие международного рафт-движения стало требовать унификации правил проведения соревнований. В 1997 г. была образована Международная Федерация рафтинга (IFR), а через год, в 1998 году, была создана Российская Федерация рафтинга (РФР) под руководством Алексея Викторовича Румянцева. РФР является членом Европейской ассоциации рафтинга и Международной Федерации рафтинга.

 В Международной ассоциации рафтинга состоят 28 стран (ЮАР, Чили, Канада, Чехия, Норвегия, США, Аргентина, Перу, Мексика, Боливия, Австрия, Словения, Германия, Россия и др.).

Чемпионаты мира и Европы по рафтингу проходят один раз в два года.

В марте 2000 года прошёл Чемпионат мира по рафтингу в Чили, на реке Футалеуфу. Россию в Чили представляла питерская команда «Нева-Тур». На соревнования приехали 14 мужских команд и 6 женских. Это были сильнейшие сборные. И тем не менее выиграли наши: капитан команды Сергей Петров (39 лет), Владимир Быкадаров (34), Илья Королёв (29), Александр Левицкий (20), Дмитрий Карбутов (29) и Дмитрий Ерёмин (28 лет). По сумме всех видов программ наша команда набрала 840 очков из 1000. У немцев, которые стали вторыми, — 588 очков, третье место заняла команда из Словакии, четвёртое место — у чехов.

В этом же году на Алтае состоялся фестиваль бурной воды Camel Ak Talai Margan («Вызов Бурной Воды»), где приняли участие 15 команд из 11 городов России. В рамках фестиваля был проведен не имеющий аналогов в мире 70-километровый марафон на рафтах по р. Катунь. Для освещения соревнований на Алтай прибыли 18 столичных журналистов, представлявших ОРТ, НТВ, Ren-TV, ТВ-6 и другие телеканалы.

В 2001 году команда Горно-Алтайского Государственного университета участвовала в чемпионате Camel White Water Challenge в Замбии на реке Замбези, где заняла лишь 14 место из 16 мужских команд, а команда «Нева-Тур» в 1997 году заняла на Замбези 4-е место из 21.

В 2003 году «Алтай-Рафт» выигрывает национальный отбор, который проводится на р. Чуя, респ. Алтай, и представляет Россию на Чемпионате мира в Чехии на канале Липно, где занимает 6 место из-за серии ошибок. Средний возраст команды составлял менее 20 лет, и было понятно, что при грамотной работе тренерского штаба они возглавят все же пьедестал почёта, что и случилось сначала на «Кубке Амазонки» по рафтингу в 2004 году, а затем и на реке Кихос в Эквадоре на Чемпионате мира в 2005 году.

На Чемпионате мира в 2005 году — в первом виде программы, параллельном спринте, наши остались только третьими, уступили чехам и канадцам. Однако этот результат нельзя было считать плохим: уровень лучших рафтеров за последние годы неимоверно вырос. Это подтверждается тем, что в квалификации параллельного спринта семь команд финишировали в одной секунде.

В слаломе наша команда стала первой, в очень сложном поединке обыграв чехов и словаков.

В длинной гонке, где разыгрывается больше очков, команда «Алтай-Рафт» заняла третье место, и для итоговой победы этого оказалось достаточно.
А на Кубке мира по рафтингу, который проходил в Китае, команда из Горно-Алтайского государственного университета стала сильнейшей в экипажах четырёхместных рафтов.

В 2006 году состоялся Чемпионат Европы на р. Белая, респ. Адыгея. Соревнования проходили в трёх дисциплинах: слалом, длинная гонка и параллельный спринт. На счету российских спортсменов две награды, причём обе у мужчин. По сумме трёх дисциплин команда «Алтай-Рафт» заняла первое место, а спортсмены Горно-Алтайского государственного университета (ГАГУ) завоевали «бронзу».

На Чемпионате Европы в 2006 году женские команды из России заявили о себе как о сильном сопернике. Россию здесь представляли две женские команды, из Красноярска и Санкт-Петербурга. Призовых мест команды не заняли, но команда «Красноярск» в общем зачёте заняла пятое место. До этого российские женские команды занимали места лишь во втором десятке.

Одержавшая победу на «Кубке Амазонки» в 2004 г., в Чемпионате мира 2005 г. и на Чемпионате Европы 2006 г., алтайская команда «Алтай-Рафт» первой в истории российского рафтинга получила звание мастера спорта международного класса (МСМК). Состав команды: спортсмены Калинин Михаил, Шипулин Константин, Долгов Александр, Майманов Макар, Нечаев Сергей и капитан команды Меновщиков Леонид.

13—18 мая 2008 года в Австрии проходил чемпионат Европы по рафтингу. Соревновались команды из 22 стран, спортсмены участвовали в классах рафт-4 и рафт-6 на дистанциях: квалификация, параллельный спринт, слалом, длинная гонка. На соревнованиях было заявлено 25 команд в классе рафт-6М, 20 команд в классе рафт-4М, 22 команды в классе рафт-6Ж и 16 команд — рафт-4Ж. Среди мужских экипажей рафт-4 и рафт-6 первые места заняли российские команды («Алтай-рафт» и «ГАГУ»). Российские женские команды призовых мест не заняли. Женская российская команда «БЗКО» в классе рафт-4 заняла в общем итоге лишь 14 место, а в экипажах рафт-6Ж команда из Новосибирска заняла 20 место. Команда «Красноярск» в итоге заняла 8 место — впервые подняв российский женский рафтинг в первую половину турнирной таблицы.

Рафтинг как спорт 
Соревнования по рафтингу состоят из четырёх дисциплин:
 квалификационный заезд (по международным правилам — спринт),
 параллельный спринт,
 слалом,
 длинная гонка.

Максимальное количество очков за победу в каждом виде: 100, 200, 300 и 400 соответственно. Команда, набравшая максимальное количество очков в сумме, становится победителем в общем зачёте — многоборье.

Ежегодно в России проводятся соревнования: Ак Талай Маргаан, Чуя-ралли, Чемпионат России и Кубок России. На них съезжаются сильнейшие спортсмены страны. Соревнования проводятся в двух классах: Рафт-6 и Рафт-4 (с делением на мужские и женские команды).

Первые международные соревнования по рафтингу относятся к началу 1990-х. Образованная в 1997 г. Международная федерация рафтинга с 1998 г. проводит чемпионаты мира — вначале ежегодные, с 2001 г. — раз в два года. С 2010 г. также проводится чемпионат для экипажей из 4 человек и молодёжный чемпионат.

Методика рафтинга 

В рафтинге существует 6 команд, за счёт которых перемещается рафт.
 Ход — вперёд с максимальными усилиями.
 Малый ход — вперёд с половиной от максимального усилия.
 Табань — назад.
 Зацеп — гребок вёслами перпендикулярно оси рафта, при котором рафт смещается параллельно своему прежнему местонахождению.
 Отлом — гребок веслом перпендикулярно оси рафта, притовоположный гребку Зацеп.
 Суши — весло кладется на колени.

Результаты международных соревнований 

Чемпионаты Мира

На сегодняшний день Чемпионаты мира по рафтингу проходят каждый год, чередуя выступления на шестиместных рафтах и четырехместных.

На Чемпионате мира от страны может выступать только один женский и один мужской экипаж, при этом возраст участников не ограничен, за исключением установления нижней планки по возрасту для обеспечения требований безопасности (то есть чтобы совсем маленькие дети не подвергали себя опасности на бурной воде).

Ниже в таблице представлена история: места, занятые российскими командами.

Первенства Мира среди юношей, юниоров и ветеранов

На Первенстве мира в каждой возрастной категории также допускается только один экипаж от страны (мужской и женский).

Первенство отличается от Чемпионата тем, что в нем есть ограничение по возрасту, например, в категории «до 19» могут участвовать только девушки и юноши, которым меньше 19 лет или в текущем году исполняется 19 лет. Аналогично с категорией «до 23 лет». А вот категория «Ветераны», наоборот, предусматривает, чтобы спортсмены были исключительно старше 40 лет.

Ниже в таблице показаны места, занятые российскими командами.

Чемпионаты Европы

На Чемпионате Европы от страны может выступать два экипажа (два женских и два мужских).

Ниже в таблице представлена история занятых мест российскими командами.

Первенства Европы среди юношей, юниоров и ветеранов

На Первенстве Европы от страны может также выступать два экипажа (два женских и два мужских) в каждой возрастной категории.
Ниже в таблице представлена история занятых мест российскими командами.

См. также 
 Водный туризм

Литература 
1. Фомин С. К. Гребной спорт. — М., Физкультура и спорт, 1966.

Ссылки 

 International Rafting Federation, IRF
 Федерация рафтинга России Является членом Европейской ассоциации рафтинга и Международной федерации рафтинга.
 Федерация рафтинга Украины

Примечания 

Экстрим
Рафтинг
Водный туризм